Gurkovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Gurkovo, kommun, Stara Zagora, 
 Gurkovo (ort), Stara Zagora, 
 Gurkovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Baltjik, 
 Gurkovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Botevgrad,